John Townshend ist der Name folgender Personen:

* John Townshend (Politiker) (1757–1833), britischer Politiker (Whig) 
 John Townshend, 4. Marquess Townshend (1798–1863), britischer Adliger
 John Townshend, 5. Marquess Townshend (1831–1899), britischer Adliger
 John Townshend, 6. Marquess Townshend (1866–1921), britischer Adliger
 John R. G. Townshend (* 1945), britischer Geograph 

Siehe auch:
 John Townsend